Пэ́йджет Брю́стер (, род. ) — американская актриса и певица, наиболее известная по роли специального агента Эмили Прентисс в сериале «Мыслить как преступник».

Жизнь и карьера 
Брюстер родилась в Конкорде, штат Массачусетс. Она впервые стала известна благодаря второстепенной роли Кэти в четвёртом сезоне ситкома «Друзья», после чего исполняла главные женские роли в ситкомах Love & Money (1999—2000), The Trouble with Normal (2000—2001) и Andy Richter Controls the Universe (2002—2004), каждый из которых был закрыт после одного сезона. Также она снялась в сериале «Хафф» в 2005—2006 годах. Кроме этого она была гостем в сериалах «Американская семейка», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Два с половиной человека» и регулярно работала в качестве актёра озвучивания анимационных программ. В 2014 году снялась в телесериале «Сообщество».

Личная жизнь 
В декабре 2014 года Брюстер вышла замуж за композитора и музыканта Стива Дамстра. На церемонии присутствовал коллега по сериалу «Мыслить как преступник» Мэттью Грей Габлер.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Мастерс
Выпускники Мидлсекской школы
Киноактрисы США